Kommunisterna is Zweeds voor 'de communisten' en kan verwijzen naar:
 Kommunistiska Partiet, een communistische politieke partij in Zweden, die ook Kommunisterna wordt genoemd
 Sveriges Kommunistiska Parti, een communistische politieke partij in Zweden, die van 1977 tot 1995 Arbetarpartiet Kommunisterna heette
 Vänsterpartiet, een socialistische politieke partij in Zweden, die van 1967 tot 1990 Vänsterpartiet Kommunisterna heette